Пороховой инцидент (Powder Alarm или Gunpowder Incident) — волнения среди колонистов Массачусетса и Вирджинии, связанные с попыткой британского правительства конфисковать запасы пороха у населения в 1774—1775 годах:
 
 

Американская революция